«Go2DaMoon» — песня американского рэпера Playboi Carti при участии Канье Уэста. Она была выпущена 25 декабря 2020 года, как вторая песня со второго студийного альбома Whole Lotta Red.

История 
Впервые отрывок песни появился 24 ноября 2020 года, в видео Картер и ASAP Bari танцуют в студии. Композиция длится чуть меньше двух минут и начинается с куплета Канье Уэста. Песня была спродюсирована Outtatown и Wheezy, их продюсерские теги были убраны из финальной версии.

Отзывы 
HipHopDX и HotNewHipHop сказали о том, что Whole Lotta Red получил «тёплый» приём слушателей, однако некоторые похвалы были сконцентрированы на куплет Уэста на песне «Go2DaMoon», который считается «самым качественным» на альбоме.  Вниманию было также обращено высказывание Уэста об Иисусе из-за того, что Whole Lotta Red имеет сатанинские коннотации, на мерче альбома, на котором, среди прочего, изображены перевернутые кресты. Аарон Уильямс из Uproxx счёл куплет Уэста скучным. В обзоре альбома Пол А. Томпсон из Pitchfork сказал, что это, наряду с появлением Кида Кади и Фьючера на песнях из пластинки, «следовало оставить где-то на жёстком диске». Латеша Харрис из NPR назвала этот трек самым выдающимся на альбома.

Коммерческий успех 
Это одна из четырёх песен из Whole Lotta Red, которая дебютировала в чартах Billboard Hot 100 и Rolling Stone Top 100 с 6.3 миллионов прослушиваний.

Чарты

Примечания 

Песни Playboi Carti
Песни Канье Уэста
Песни 2020 года
Песни о наркотиках